Hattrick steht für:

 Hattrick, besondere Konstellation im Sport, meist drei aufeinanderfolgende Tore eines Spielers
 Hattrick (Computerspiel), Fußball-Onlinespiel
 Hattrick – Die 2. Bundesliga, Fußball-Fernsehsendung
 Hattrick (Zeitschrift), Fußball-Zeitschrift
 Hattrick (Spiel), Kartenspiel
 Hattrick (After Shave), Duftstoffmarke (After Shave), ca. 1970er Jahre

Hat-trick steht für:
 Hutzauber, bei dem aus einem vermeintlich leeren Hut ein Objekt wie ein lebendes Kaninchen gezogen wird

Hat Trick steht für:
 Hat Trick („Der Hutmacher“), 17. Episode von Once Upon a Time – Es war einmal, siehe Once Upon a Time – Es war einmal …/Episodenliste
 Hat Trick („Ta-da!“), 11b. Episode von Mighty B! Hier kommt Bessie
 Hat Trick, Album von America (Band) (1973)
 Hat Trick, Album von Jackie McLean (1995)

Siehe auch: